Green Book kan syfta på:

 Green Book (film) – en amerikansk dramakomedi från 2018 av Peter Farrelly
 Green Book (musikalbum) – ett musikalbum från 2003 av Twiztid

Se även 
 Den gröna boken
 Grönbok